Reeds Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Reeds Island (Hawaii)
 Reeds Island (Maine)
 Reeds Island (Minnesota)
 Reeds Island (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Reed Island